Municipio de Buckhorn puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Buckhorn (condado de Baxter, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Baxter.
 Municipio de Buckhorn (condado de Sevier, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Sevier.
 Municipio de Buckhorn (condado de Harnett, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Harnett.
 Municipio de Buckhorn (condado de Wake, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Wake.
 Municipio de Buckhorn (condado de Brown, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Brown.